Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, tussen 1993 en 2015 een regionaal bestuursorgaan in het zuidoosten van Noord-Brabant.
 Service de Renseignement de l'Etat, de inlichtingendienst van het Groothertogdom Luxemburg.
 Stichting Radio Examens, opgericht in 2008 door VERON en VRZA t.b.v. het afnemen van het Nederlandse staatsexamen Radiozendamateur